Йехуда Вайнштейн (; родился 19 апреля 1944 года, Тель-Авив) — израильский юридический и политический деятель, 13-й юридический советник правительства—генеральный прокурор Израиля (2010—2016).

Биография 
Йехуда Вайнштейн родился в 1944 году, в Тель-Авиве в подмандатной Палестине. В юности занимался спортом и даже был чемпионом Израиля по боксу среди юниоров. После прохождения армейской службы в Цанханим, Вайнштейн поступает в Тель-Авивский университет на юридический факультет. Академическую степень магистра получает в Бар-Иланском университете. Вайнштейн начинает карьеру в Государственной прокуратуре, а в 1979 году открывает собственную адвокатскую контору, специализируясь на «беловоротничковой» защите. Среди клиентов Вайнштейна были Биньямин Нетанияху, Арье Дери, Эзер Вейцман, Эхуд Ольмерт и другие представители политической элиты Израиля. Вайнштейн представлял интересы Олега Дерипаски в деле против Михаила Чёрного.

Уже в 2004 году Вайнштейн был одним из кандидатов на пост юридического советника правительства, но назначение получил Мени Мазуз. После отставки последнего в 2010 году, правительство Израиля утверждает Вайнштейна на пост юридического советника. После своего назначения Вайнштейн передал министру юстиции список всех своих высокопоставленных клиентов, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов.

Вайнштейн женат, имеет троих детей, проживает в Герцлии.

Примечания

Ссылки 
 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=680832

Выпускники Тель-Авивского университета
Выпускники Университета имени Бар-Илана
Министерство юстиции Израиля
Боксёры Израиля